Polska:
 Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji – rząd tymczasowy na ziemiach Galicji, wyzwolonych w czasie wojny polsko-austriackiej w 1809 r.
 Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego – powołany ukazem cesarza Aleksandra I z dnia 13 marca 1813, istniał do 20 czerwca 1815.
 Rząd Tymczasowy w Królestwie Polskim – powołany w czerwcu 1815 roku przez cara Aleksandra I Romanowa, z siedzibą w Warszawie.
 Rząd Tymczasowy (powstanie listopadowe) – powstańczy rząd Królestwa Polskiego w latach 1830-31.
 Tymczasowy Rząd Narodowy w powstaniu styczniowym.
 Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej – samozwańczy rząd działający w Lublinie 7-17 listopada 1918.
 Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej – rząd komunistyczny (31 grudnia 1944 – 25 czerwca 1945).
 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej – rząd komunistyczny (czerwiec 1945 – luty 1947, z udziałem Stanisława Mikołajczyka).
 Rząd Tymczasowy Rosji –  prowizoryczny rząd Rosji w 1917 r., do 14 września 1917 r. zastępujący cesarza Rosji
 Francja:
 Rząd Tymczasowy Republiki Francuskiej (1848) – rząd II Republiki w 1848 r.
 Rząd Tymczasowy Republiki Francuskiej (1870-71) – rząd III Republiki w latach 1870-71.
 Rząd Tymczasowy Republiki Francuskiej (1944–1946)
 Rząd Tymczasowy Korei w Szanghaju i Chongqingu – rząd koreański na uchodźstwie w latach 1919–48
 Rząd Tymczasowy na Hawajach – rząd Republiki Hawajów w latach 1894-1898